Ай-Витют — река в России, протекает по территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 429 км по правому берегу реки Надым. Длина реки — 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Надым, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Надым.

Код объекта в государственном водном реестре — 15030000112115300047576.

Примечания 

Притоки Надыма
Реки Надымского района